Критериум Дофине 2017 — 69-й выпуск шоссейной многодневной велогонки по дорогам региона Дофине во Франции, проводящейся в рамках Мирового Тура UCI 2017 (категория 2.UWT). Гонка состояла из 8 этапов и проходила с 4 по 11 июня 2017 года. 

Победителем гонки стал датский велогонщик из команды  Якоб Фульсанг, выигравший два горных этапа и впервые победивший на гонке Мирового Тура UCI.

Участники 
Приглашение на гонку автоматически получили все 18 команд мирового тура. Также организаторы предоставили уайлд-кард для 4 профессиональных континентальных команд. Каждая команда состояла из 8 велогонщиков. Таким образом на старт соревнования вышли 176 спортсменов.

Российские участники

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Лидеры классификаций

Итоговые классификации

Генеральная классификация

Очковая классификация

Командная классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Критериум Дофине
Мировой тур UCI 2017